Sancha Aragonská ( Sança d'Aragó, 1185/1190 - 1241/1242) byla hraběnka z Toulouse.

Narodila se jako jedna z dcer aragonského krále Alfonse II. a Sanchy, dcery kastilského krále Alfonse VII. a zřejmě roku 1211 byla bratrem provdána za Raimonda, budoucího hraběte z Toulouse, jehož nevlastní matkou byla Sanchina sestra Eleonora. V tutéž dobu vrcholila na francouzském jihu křížová výprava proti albigenským a ženichův otec byl jedním z protagonistů, když se po veřejném pokání za podíl na vraždě papežského legáta opět přiklonil ke straně pronásledovaných katarů. Švagra podporoval i Sanchin bratr, kterému se stala osudnou bitva u Muretu.

Roku 1220 porodila Sancha svou jedinou dceru, jíž musel hrabě jako svou dědičku roku 1229 přislíbit za nevěstu francouzskému princi. Roku 1241 se Raimond se Sanchou v marné touze po synovi, jehož narozením by se zvrátil situaci ve svůj prospěch, rozvedl. Zapuzená žena zemřela zřejmě krátce poté a hrabství Toulouse se postupně dostalo pod vládu Kapetovců.

Vývod z předků

Reference 

Barcelonská dynastie
Aragonské infantky
Hraběnky z Toulouse
Narození ve 12. století
Úmrtí ve 13. století
Ženy